Nikolaï Alekseïevitch Orlov (1827-1985), connu en France sous le nom du Prince Nicolas Orloff, officier supérieur, diplomate et écrivain militaire russe 
Nikolaï Orlov, lutteur russe
Nikolaï Stepanovich Orlov (1871-après 1917), homme politique russe
Nikolaï Orlov (né en 1952), herpétologiste russe